Torneigs de tennis femení: 
 Chicago Fall Tennis Classic 2021 (WTA 500)
 Chicago Women's Open 2021 (WTA 250)